Секкья () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Секкья, Пьетро (1903—1973) — коммунист, деятель итальянского рабочего движения, партизан, историк и политик.
 Приньяно-сулла-Секкья — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.
 Секкья — река, правый приток По.